Les  sont une famille éteinte et fossile d'amphibiens dans l'ordre Microsauria.

Présentation 
Les fossiles retrouvés sont en Allemagne et aux États-Unis.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Batropetes
 genre Carrolla
 genre Diabloroter
 genre Quasicaecilia

Cladogramme Microsauria

Voir aussi 
 Batropetes fritschi

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Lépospondyle (nom scientifique)
Paléontologie en Allemagne
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1978